Чемпионат Габона по футболу или Национальный чемпионат Д1 () — турнир среди профессиональных футбольных клубов Габона, разыгрываемый с 1968 года.

Клубы в сезон 2015/16 
 Битам (Битам)
 Мангаспорт (Моанда)
 Мбери (Либревиль)
 Миссиль (Либревиль)
 Мунана (Либревиль)
 Нгуен'Азуку (Франсвиль)
 Оем (Оем)
 Олимпик де Манжи (Порт-Жантиль)
 Пеликан (Ламбарене)
 Порт-Жантиль (Порт-Жантиль)
 Сапен (Либревиль)
 Стад Манджи (Порт-Жантиль)
 Стад Миговин (Ламбарене)
 ФК 105 Либревиль (Либревиль)

Чемпионы, призёры и бомбардиры

Достижения по клубам

Примечания 

Футбольные соревнования в Габоне
Габон